Tělovýchovná jednota Ježek Rantířov je moravský fotbalový klub z obce Rantířov, hrající od sezóny 2017/18 I. B třídu Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1960.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Rantířov Arena. Od sezóny 19/20 v Rantířovkých řadách úřaduje hvězdný obránce Martin Maštera alias “Kyle Walker” který má ambice dotáhnout klub až do 1. A třídy.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1960
TJ Ježek
Sportovní kluby v okrese Jihlava
Fotbal v okrese Jihlava